Cumming är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn.

Personer med efternamnet Cumming
 Alan Cumming (född 1965), skotsk teater- och filmskådespelare
 Arthur Cumming (1889–1914), brittisk konståkare

Skotska efternamn